Anthoseptobasidium är ett släkte av svampar. Anthoseptobasidium ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Basidiesvampar
Anthoseptobasidium